Die 40. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1936/37 statt. Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Grasshopper Club Zürich.

Nationalliga 

|}
|}

Da der FC Basel und der FC La Chaux-de-Fonds punktegleich waren, musste ein Relegationsspiel entscheiden. Das Spiel endete 1:1 n. V. und musste wiederholt werden. Dieses gewann der FC Basel 1:0 und somit war der FC La Chaux-de-Fonds der zweite Absteiger der Nationalliga.

Aufstiegsspiele 
Die beiden erstplatzierten Mannschaften der Gruppe Ost und Gruppe West aus der 1. Liga spielten zwei Entscheidungsspiele um den Aufstieg in die Nationalliga.

|}

Der FC La Chaux-de-Fonds und der FC St. Gallen stiegen in die 1. Liga ab. Der FC Grenchen stieg in die Nationalliga auf.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 
 L’Express und L’Impartial Jahre 1936/37 – Website
 Tribune de Lausanne Jahre 1936/37 – Website
 Gazzetta Ticinese Jahre 1936/37 – Website (italienisch)

Weblinks 
 Übersicht bei RSSSF

1937
Fußballsaison 1936/37